Якиманский — фамилия представителей духовенства. Первый носитель фамилии — очевидно, выпускник духовной семинарии, при окончании которой и получил ее по названию церкви Св. Иоакима и Анны, где служил; имеет женскую форму .

 Персоналии 
 Якиманский, Василий Владимирович (1906 — ?) — советский инженер-механик, учёный, лауреат Ленинской премии.
 Якиманский, Николай Алексеевич (1921—2012) — танкист, полковник, участник Парада Победы 1945 года.

Примечания